Aveu :

 Aveu en droit, reconnaissance d'un fait
 Aveu dans l'ancien régime, déclaration écrite d'un vassal à son suzerain 
 Aveu, album d'Anne Sylvestre

Voir aussi